Нуева Линда има више значења:

 Нуева Линда (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Линда (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Линда (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Линда (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Линда (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Линда (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Линда (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Линда (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Линда (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику